Leonhard Lechner (1553 -Stuttgart, 1606), músic tirolès que fou compositor i mestre de capella del duc de Wurtemberg 
 Robert Lechner (Bruckmühl, Baviera, 1967), ciclista alemany